Leberkraut stand oder steht für:

 Leberblümchen
 Echte Mondraute
 Gemeiner Odermennig
 Gewöhnliche Haselwurz
 Waldmeister

Siehe auch:
 Gewöhnlicher Wasserdost (Braunes Leberkraut)
 Gegenblättriges Milzkraut (Goldenes Leberkraut)
 Wechselblättriges Milzkraut (Goldenes Leberkraut)
 Leberbalsam-Schafgarbe (Gelbes Leberkraut)